Becirovic ist der Familienname folgender Personen:
 Mirnes Becirovic (* 1989), österreichischer Fußballspieler
 Sani Bečirovič (* 1981), slowenischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Bećirović